First Daughter bezeichnet die Tochter des US-amerikanischen Präsidenten (in Anlehnung an First Lady) und ist der Titel folgender Filme:

Originaltitel des Films Die Tochter des Präsidenten: In tödlicher Gefahr von 1999
Titel des Films First Daughter – Date mit Hindernissen von 2004